Älgbergstjärn kan syfta på:
 Älgbergstjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
 Älgbergstjärnarna, sjöar i Leksands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn